Questa pagina raccoglie gli edifici denominati Palazzo del Genio Civile

 Palazzo del Genio Civile di Grosseto
 Palazzo del Genio Civile di Arezzo
 Palazzo del Genio Civile di Pistoia